Rio Kuma (Japão)
 Rio Kuma (Rússia)